

Persone
 Anne McCaffrey (1926-2011) – scrittrice, autrice di fantascienza e di fantasy statunitense
 Billy McCaffrey (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Christian McCaffrey (1996) – giocatore di football americano statunitense
 Ed McCaffrey, propr. Edward Thomas McCaffrey (1968) – ex giocatore di football americano statunitense
 George Herbert McCaffrey (1890-1954) – militare statunitense
 James McCaffrey (1959) – attore e doppiatore nordirlandese naturalizzato statunitense
 John Albert "Bert" McCaffrey (1893-1955) – hockeista su ghiaccio canadese
 Pete McCaffrey, propr. John Paul McCaffrey (1938-2012) – cestista statunitense

Altro
 McCaffrey Dorsum – struttura geologica sulla superficie di Caronte, satellite di Plutone